Willem Vogel (1920-2010), Nederlands organist en componist
 Willem Vogel (1894-1964), lid Staten van Suriname en directeur